Рафи Перец (; ) — государственный и политический деятель Израиля, бригадный генерал. Член кнессета 21 созыва. Председатель партии Еврейский дом. Один из основателей и лидер политического блока Союз правых партий. В период с 2010 по 2016 годы — главный военный раввин Армии обороны Израиля.

С 2019 года — министр образования.

Биография 
Рафи Перец родился в Иерусалиме, в семье выходцев из Марокко Иосифа и Маргалит и вырос в районе Кирьят-ха-Йовель. Учился в иешиве Бней-Акива-Натив-Меир, из которой вышло трое будущих генералов Армии обороны Израиля (Элиэзер Штерн, Яир Наве и Ишай Бар).

Служил в Армии обороны Израиля в ВВС пилотом вертолёта, добравшись до звания майора. В рамках резервной службы, он служил в подразделении подготовки пилотов в Лётной школе.

Семья 
Рафи Перец женат на Михаэле Хейман (старшей сестре бригадного генерала Йосси Хеймана), у супружеской пары 12 детей.

Примечания

Ссылки 
 

Лидеры политических партий Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии Еврейский дом
Депутаты кнессета от Союза правых партий
Депутаты кнессета XXI созыва
Депутаты кнессета XXII созыва
Депутаты кнессета XXIII созыва
Офицеры Израиля